2 cieki w Polsce:
 Reczyca – struga, dopływ Iny
 Reczyca – struga, dopływ Krępy

Zobacz też 
 Rzeczyca